Bariro, Importante y principal Pueblo agropecuario del occidente falconiano, Venezuela, capital de la parroquia que lleva su nombre, enclavado en pleno corazón del Municipio Buchivacoa, en la parte montañosa al suroeste de dicho estado, población aproximada 3450 habitantes.

Historia 
Bariro posee un pasado indígena como muchos pueblos falconianos, y se puede considerar que ellos poblaron estas tierras hace cientos de años. Hoy en día solo quedan pequeños rastros de su antiguo asentamiento. El descubrimiento de áreas arqueológicas como son los petróglifos en zonas como cerro frío, los Pozones, y entre los límites de las haciendas san José y sinaí, son un legado que dejaron dichas tribu a lo largo del tiempo.Se desconoce la fundación de este pueblo pero sus primeros pobladores sin tomar en cuenta los indígenas, llegaron a esta zona durante los años 1860, tuvo un crecimiento acelerado debido a la explotación agropecuaria gracias a la fertilidad de sus suelos. 

Origen del nombre:
Se tiene la certeza de quienes habitaron por primera vez a Bariro. Fueron indígenas siendo así que muchos que le forman son de voces indígenas según versiones de los pobladores de Bariro este se formó debido a la dispensación de tribus prehispánicas que comprendían comunidades indígenas (pequeñas tribus) y una era los BARI.BARI, debido a ésta tribu dio origen el nombre de Bariro.

Otras versiones:
Existen muchas conjeturas acerca de su nombre, se dice que proviene de las comunidades indígenas que lo pobló por primera vez y que dio origen a su nombre "Bariro"
Existen otras versiones como la de un cazador de habla corto, quien al herir un venado se le fue y solo alcanzaba a decir: ba_ri_do, lo que equivalía a decir: va herido, de allí la versión del nombre de Bariro.

Sus primeros habitantes cabe mencionar: 
Tomas García, Aguedo Granadillo, Benigno Castillo, Mateo Lugo, Pedro Bastida, Mauro Araujo, Juan Pedro Piña, Neptalí Moreno, Juan de Mata Primera, Dimas Chirinos, Rito Romero.

Economía 
Su principal centro de ingreso de esta población es la producción agropecuaria entre las cuales cabe mencionar: La siembra, la cría de ganado bovino, porcino y ovino. Siendo el comercio de estos rubros y otros productos pilar importante de esta economía. Sus principales productos agropecuarios son los siguientes:
 Maíz blanco y amarillo.
 Caraotas.
 Auyama.
 Productos lácteos.
 Carnes.

Gastronomía 
Su gastronomía es muy peculiar por la producción agropecuaria que allí se origina. En época de semana santa el manjar o majarete, unos de los platos que no faltan en la mesa de los barireño es la nata, queso, leche, caraotas, sancocho de gallina, masamorra,paledonias, cochino frito y el más popular arepa pelada con suero.

Vegetación 

Por la fertilidad de sus suelos los que ejercen influencia determinante, predomina una vegetación exuberante hacia el centro montañoso, que ofrecen cambios de acuerdo a la distribución de las lluvias y a la variación de su temperatura.
Predomina la vegetación o bioma de bosques caracterizada por una gran cantidad de especies vegetales, sin dejar atrás la existencia de vegetación xerófila que se mezcla con el bosque dependiendo a la altitud y condiciones climáticas, aunque la exuberante hierba y los pastizales, han sido factores determinante para el desarrollo de la cría del ganado vacuno, que es el mayor ingreso de la población.

Clima 
Está caracterizado por la variación de su temperatura, presentando un periodo lluvioso en los meses de abril, mayo y otro finales de agosto hasta octubre con un clima agradable y fresco por estar en el área montañosa del sistema coriano, en las demás épocas del año su clima es cálido y se refleja en todos los aspectos de su vegetación, que influyen en la distribución de la cría.

Lugares de interés turístico 

 Manantial Las Plantas.
 Manantial Pozo Azul.
 Cerro "El Cerrón".
 Cascada el chupulún.
 Cerro "la Bandera".
 Manantial las lajas.
 Petroglifos .

Fauna 
Muchas de las especies que se encuentran son variadas por la existencia de múltiples vegetaciones que van desde zonas xerófilas, hasta bosques húmedos, entre las especies tenemos:

 Aves: Gavilán, halcones, garza real, garza gris, jacana, Turpial, Cardenal coriano, Loro real, rey zamuro, alcaraván, albañil hornero, san antonito, cormorán, perdices, guacharaca, paují,cuco ardilla entre otros.

 Reptiles: Tortuga morrocoy, galápagos, iguana verde, caimán común (babillas), lagartija de franjas azules, boa constrictora, bejuca, terciopelo, macaurel, serpiente cazadora, entre otros.

 Mamíferos: Oso hormiguero común, oso hormiguero gigante, armadillo o cachicamo, oso perezoso, mono aullador o araguato, venado, pecarí o báquiro, conejos, ardillas, entre otros.

Enlaces externos 

 Croquis de Bariro - https://web.archive.org/web/20160314212211/http://www.panoramio.com/photo/124893176
 http://www.pueblosdevenezuela.com/Falcon/FA-Bariro.htm
 https://web.archive.org/web/20160304082849/http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t35070.pdf
 https://web.archive.org/web/20150924151349/http://www.panoramio.com/user/6555010/tags/Bariro
 http://www.pdv.com/lexico/b10w.htm 

Localidades del estado Falcón